Luiz Kuerten (Braço do Norte,  – Braço do Norte, ) foi um político brasileiro.

Vida
Filho de Fredolino Kuerten e de Alba Thiesen Kuerten (Braço do Norte, 21 de abril de 1921 — Braço do Norte, 16 de janeiro de 2003).

Carreira
Foi prefeito municipal de Braço do Norte, de 1993 a 1 de janeiro de 1997, e de 1 de janeiro de 2005 a 1 de janeiro de 2009.

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de Braço do Norte